Pržine est un toponyme qui peut désigner :
Pržine, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Bosansko Grahovo, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Pržine, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Gacko et dans la République serbe de Bosnie.